Malva blanca puede referirse a:
 El nombre común de la planta Gomphrena perennis.
 El nombre común de la planta Malva hispanica.